Woodgate steht für:
 Jonathan Woodgate (* 1980), englischer Fußballspieler und -trainer
 Terry Woodgate (1919–1985), englischer Fußballspieler 

Sonstiges:
 Woodgate Crest, Gebirgskamm im Australischen Antarktisterritorium